Paul Winiker ist der Name folgender Personen:

* Paul Winiker (Generalleutnant) (1859–1923), deutscher Generalleutnant
 Paul Winiker (Politiker) (* 1956), Schweizer Politiker (SVP)